Oleum kan avse:

 Oleum – i allmänhet vätskor som är hydrofoba, det vill säga olösliga i vatten, se olja
 Oleum –  en oxosyra av svavel rykande svavelsyra, se, pyrosvavelsyra